Барио Сан Агустин има више значења:

 Барио Сан Агустин (Халатлако), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Барио Сан Агустин (Сан Педро Почутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику